

Sigle 
 Masters of Hardcore – casa discografica olandese
 Medal of Honor – videogioco di guerra
 Medal of Honor – serie di videogiochi di guerra
 Medication-overuse headache – cefalea da abuso
 Mobile Off-Highway – Macchina per impiego fuori strada (macchina movimento terra)
 Maid of Honor – Damigella d'onore

Codici 
 MOH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mohanbari (India)
 moh – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua mohawk
 MOH – codice ISO 3166-2:MA della prefettura di Mohammedia (Marocco)

Religione 
 Moh – uno dei Cinque Mali dello sikhismo